Bernardo peut désigner :
 Bernardo, personnage de l'univers du justicier Zorro ; il est muet et fait également croire à une surdité ;
 Bernardo, cardinal du  ;
 Bernardo, famille noble italienne ;
 Bernardo (1965-), Bernardo Fernandes da Silva, footballeur international brésilien ;
 Bernardo (1990-), Bernardo Vieira de Souza, footballeur brésilien.
 Bernardo (1995-), Bernardo Fernandes da Silva Junior, footballeur brésilien ;
 Bernardo, aussi appelé Bernardo Silva, Bernardo Mota Veiga de Carvalho e Silva, joueur de football portugais ;
 Mike Bernardo (1969-2012), kickboxeur et boxeur sud-africain ;
 Pablo González Bernardo (1975-), chef d'orchestre espagnol ;
 Sergio Bernardo (1984-), coureur cycliste espagnol.